Polonia Mater Nostra Est (Polska Jest Naszą Matką) – polskie odznaczenia niepaństwowe przeznaczone dla Polaków i obcokrajowców oraz dla organizacji za specjalne zasługi dla narodu i państwa polskiego.

Historia 
Istnieje od 1995, nadawane jest przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego, działającą od 1991. Pomysłodawcą i inicjatorem fundacji i tego odznaczenia był Jerzy Myrcha.

Oznaką odznaczenia jest okrągły złoty medal, który na awersie ukazuje siedzącą na tronie postać kobiecą w powłóczystych szatach, trzymającą w lewej ręce opartą o ziemię tarczę z polskim godłem państwowym mod. 1918. Z prawej strony do kobiety tuli się dziecko trzymające w ręku miecz. Postać kobieca okolona jest napisem „Polonia mater nostra est”. Zawieszką medalu jest korona królewska. Medal noszony jest na szyi na białej wstędze z obustronnymi czerwonymi bordiurami. W komunikatach kapituły (Społeczno-Narodowy Order Polonia Mater Nostra Est) jak również niekiedy w prasie, medal ten jest zwany orderem.

Na czele kapituły stoi kanclerz Janusz Dobrosz (poprzednio była to prof. Barbara Otwinowska). Odznaczeni posiadają własny hymn: Polonia, Polonia, Polonia/Mater nostra est./Polonia, Polonia, Polonia/Bóg, Honor i Ojczyzna/Przesłaniem naszym jest!/Polonia, Polonia, Polonia/Dla Ciebie nasze serca/Dla Ciebie nasza Pieśń! (autorstwa Jerzego Myrchy).

Organizacje oraz Damy i Kawalerowie Medalu „Polonia Mater Nostra Est” 

Lista za okres 1995–2004, 2008–2010 oraz 2014

Przypisy